Hermann Bahlsen ist der Name folgender Personen:

* Hermann Bahlsen (Fabrikant, 1859) (1859–1919), deutscher Erfinder und Unternehmensgründer
 Hermann Bahlsen (Fabrikant, 1927) (1927–2014), deutscher Unternehmer